Jerzy Piotrowski (ur. 1950) – polski muzyk, perkusista
 Jerzy Piotrowski (1928–1986) – polski inżynier budownictwa i polityk
 Jerzy Piotrowski (1930–1972) – polski architekt
 Jerzy Piotrowski (ur. 1955) – polski inżynier budownictwa, wykładowca akademicki
 Jerzy Piotrowski (właśc. Jerzy Michalewski; 1894–1971) – polski oficer
 Jerzy Kazimierz Piotrowski – polski chemik toksykolog, profesor nauk farmaceutycznych związany z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi

Przypisy